

Tecnologia 
 Express.js (também chamado apenas de Express), biblioteca de desenvolvimento web para Node.js(Javascript em servidor)
 Express, nome de uma série de satélites de comunicações russos

Mídia 
 Express, jornal alemão

Outros 
 Express, tipo específico de arma de fogo e/ou munição voltados para caça.